Parrisius ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Rudolf Parrisius (1818–1905), deutscher Jurist, liberaler Politiker und Leiter einer Genossenschaftsbank
 Stefan Parrisius, deutscher Rundfunkmoderator
 Walter Parrisius (1891–1977), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Parisius